L'expression Rivière chaude peut se référer à:

Toponymes

Rivière Chaude (rivière Portneuf), située dans la municipalité de Saint-Basile (Québec), dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées: 46° 44' 44" Nord; 71° 49' 44" Ouest.
 Rivière Chaude (Pont-Rouge), une rivière de la municipalité de Pont-Rouge, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées: 46° 45' 56" Nord; 71° 42' 14" Ouest.
 Rivière Chaude (La Grande Rivière), située dans la municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 18' 07" Nord; 69° 54' 13" Ouest.
 Ruisseau Chaud (rivière Mariakèche), un affluent de la rivière Mariakèche (versant de la rivière des Trois Pistoles et du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Notes et références